Разинский:

Фамилия 
 Разинский, Борис Давидович (1933—2012) — советский футболист.

Топоним 
 Разинский — железнодорожный разъезд, Куйбышевская железная дорога.
 Разинский — населённый пункт в Безенчукском районе Самарской области.